Рикардс:

 Рикардс, Джеймс — был советником ЦРУ по финансовым войнам.
 Рикардс, Родриго (1941—2014) — советский, латвийский режиссёр, сценарист, кинооператор документального кино.
 Рикардс, Эмили Бетт (род. 1991) — канадская актриса.
 Рикардс, Эшли (род. 1992) — американская актриса и телевизионный режиссёр.